Hymenostylium är ett släkte av bladmossor. Hymenostylium ingår i familjen Pottiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hymenostylium